Joachim Friedrich Siemers ist der Name folgender Personen:

* Joachim Friedrich Siemers (Mediziner, 1792) (1792–1863), deutscher Mediziner und Philanthrop 
 Joachim Friedrich Siemers (Mediziner, 1824) (1824–1889), deutscher Mediziner